Harry Entwistle – presbitero cattolico britannico naturalizzato australiano
 John Entwistle – bassista e cantante britannico
 Peg Entwistle – attrice cinematografica e teatrale britannica